Блажей Арефа Константинович (иногда — Ареф) (1902—1978) — советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной Войны, начальник штаба 37-й армии.

Биография 
Арефа Константинович родился в Старой Ушице в 1902 году. Начинает службу в РККА с 1924 года и служит по 1926 год. После непродолжительного перерыва, в 1932 году, возвращается в ряды РККА. Член ВКП(б) с 1939 года.

Боевой путь 
В Великой Отечественной войне Арефа Блажей участвовал с 22 июня 1941 года, являясь к этому времени в звании майора старшим помощником начальника оперативного отделения штаба 26-й армии.
В первый день войны передал командиру 8-го механизированного корпуса генерал-лейтенанту Д. И. Рябышеву приказ командующего Юго-Западным фронтом М. П. Кирпоноса совершить 120-километровый ночной марш в район Львова для перехода в распоряжение командующего 6-й армией И. Н. Музыченко.

Участник боёв 26-й армии в ходе её отступления и попадания в окружение; вечером 25 сентября 1941 года передал командующему генерал-лейтенанту Ф. Я. Костенко данные о прорыве немецких войск на окраину Оржицы, после чего Костенко с офицерами штаба принял решение немедленно идти на прорыв.

Сам Блажей выходил из окружения, собрав и возглавив группу из 23 бойцов и командиров; присоединившись к 47-й кавалерийской дивизии генерал-майора Сидельникова, вступил в должность начальника её штаба и совместно с ним вывел дивизию из окружения, включая 96 раненых и материальную часть. По выходе из окружения, в октябре 1941 года, назначен начальником оперативного отделения оперативного отдела штаба 37-й армии.

В июле 1943 года полковник Блажей был назначен начальником штаба 37-й армии и занимал эту должность до конца войны; 3 июня 1944 года присвоено звание генерал-майора.

После окончания войны продолжает службу в Советской Армии ВС СССР. 11 мая 1949 года Арефе Константиновичу присвоено звание генерал-лейтенант.

Арефа Блажей ушёл из жизни в июне 1978 года.

Награды 
 два ордена Ленина;
 три ордена Красного Знамени (в т.ч. 19.04.1943, 20.12.1943);
 орден Кутузова 2-й степени (13.09.1944);
 орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (19.03.1944);
 два ордена Красной Звезды (в т. ч. 22.02.1942);
 медали, иностранные награды.

Сочинения 
 В армейском штабе / А. К. Блажей [Текст] [Лит. ред. Н. Бакаева] — : Воениздат, 1967. – 256 с., 3 л. ил.
 Так ковалась победа [Лит. обработка Р. Гордина] / В боях за Молдавию. 1941—1944 / Сост. П. И. Дьяков, И. Т. Григорьев — Кишинёв, 1964. — С. 241-268.
 Управление войсками в армейской наступательной операции // Военно-исторический журнал. — , 1966. — № 4. — С. 73-85.
 Крепче стали // Военно-исторический журнал. — , 1967. — № 8. — С. 63-68.

Примечания

Литература 
 Книга Памяти Украины: Николаевская область / Обл. редкол.: М. А. Рыхальский (глава), Л. М. Сушко (руководитель рабочей группы) и др. – Николаев: НФ НаУКМА, 2001. – Т.8.: Николаев, Николаевская область. – 2001. – 516 с. ISBN 966-7458-33-4.
 Мошляк И. Н. Вспомним мы пехоту… [Текст] / И. Н. Мошляк. — : Воениздат, 1978. — 268 с., портр., ил.

Ссылки 
 Блажей Арефа Константинович на портале «Подвиг Народа».
 Блажей Арефа Константинович на сайте «Мой Фронт».
 Блажей Арефа Константинович на сайте «Страницы российской истории».
 Блажей Арефа Константинович на сайте generals.dk  
 Блажей Арефа Константинович на сайте «Хроника Великой войны: 1939-1945». 
 Блажей Арефа Константинович на сайте «Центр генеалогических исследований».

Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Авторы воспоминаний о Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Родившиеся в Ушицком уезде